Als Akustikmelder werden bezeichnet:

 akustische Glasbruchmelder, siehe Glasbruchmelder#Akustische_Glasbruchmelder
 akustische Bewegungsmelder, siehe Bewegungsmelder